Дреднот се може односити на:
 ХМС Дреднот, британски бојни брод из 1906.
 Дреднот - термин за бојне бродове са почетка XX века, након поринућа револуционарног ХМС Дреднота

en:Dreadnought (disambiguation)